Wiedza empiryczna, wiedza a posteriori - pojęcie stosowane przez filozofów oznaczające wiedzę opartą na doświadczeniu.

Epistemologia
Filozofia nauki
Psychologia poznawcza